Marien ist

 ein (älterer) Dativ zu Maria, speziell in Bezug auf die Mutter Jesu, siehe Maria (Mutter Jesu)
 als Plural eine Bezeichnung der Drei heiligen Frauen
 möglicherweise eine Schreibungsvariante des Familiennamens Mariën

Marien ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Marien (* 1975), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Joseph Marien (1900–1950), belgischer Leichtathlet 
 Thierry Marien (* 1992), belgischer Basketballspieler 

Siehe auch:

 Marihn
 Marin